«Граф Мо́нте-Кри́сто» () — шестисерийный мини-сериал, поставленный режиссёром Дени де Ла Пательером в 1979 году по одноимённому роману Александра Дюма-отца, совместное производство телевидения Франции-Италии-Германии.

Сюжет 
Шестисерийный телевизионный художественный франко-итало-германский мини-сериал. Очень близкая к тексту экранизация романа Александра Дюма-отца, в которой сохранены практически все сюжетные линии и персонажи, многие диалоги и реплики романа перенесены на экран слово в слово.

Моряк Эдмон Дантес осуждён за преступление, которого он не совершал. Бежав из тюрьмы и став графом Монте-Кристо, он осуществляет правосудие, воздавая своим врагам по их заслугам. Подробное изложение сюжета см. в статье «Граф Монте-Кристо».

Мини-сериал состоит из 6 серий по 60 минут каждая. Названия серий:

Серия 1. «Узник замка Иф».

Серия 2. «Сокровища кардинала».

Серия 3. «Выходец с того света».

Серия 4. «Злодеи».

Серия 5. «Две внезапных смерти».

Серия 6. «Правосудие осуществляется».

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Дени де Ла Пательер
 Продюсеры: Клод В. Коэн, Хуан Эстерлих
 Сценаристы: Андре Кастело (диалоги), Жан Шатонеф (адаптация романа для мини-сериала)
 Композиторы: Нино Рота, Карло Савина
 Операторы: Клод Бургуэн, Антонио Эскудейро, Дидье Таро
 Художники: Пьер Кадиу (художник-постановщик), Югетт Шаселу (художник по костюмам)
 Монтаж: Клодин Буше, Мари Кастро, Дидье Ранз
 Совместное производство телевидения стран Франции, Италии, Германии, Испании, Португалии, Швейцарии и Бельгии, телекомпании TF1 (Франция), Bavaria Atelier, Edizioni Farnese, FR3 Europa-Films, Rex Cinematografica, S.R.L.

Интересные факты 

 Исполнитель главной роли — известный французский актёр театра и кино, сценарист и режиссёр Жак Вебер — находясь под впечатлением от романа и образа, поставил в качестве режиссёра спектакль «Монте-Кристо», в котором сыграл, переосмыслив, главную роль: в 1987 году в театре города Ницца и в 1988 году — в Большом зале Гранд-аль в парке Ла-Виллет в Париже.

Издание на видео 
 Во Франции и некоторых других странах выпущен на DVD. Новый выпуск мини-сериала во Франции на DVD состоялся 5 июня 2013 года.
 Этот мини-сериал был профессионально переведён и озвучен на русский язык и демонстрировался по российскому телевидению в начале 1990-х годов по одному из центральных телеканалов, но на DVD пока в России не выпущен.

Ссылки 
 
 Мини-сериал «Граф Монте-Кристо» (1979) на сайте «Base de données de films francais avec images» 
 Мини-сериал «Граф Монте-Кристо» (1979) на tele70 
 Мини-сериал «Граф Монте-Кристо» (1979) на CITWF 
 Фотография Жака Вебера в роли графа Монте-Кристо
 Фотография Жака Вебера в роли графа Монте-Кристо
 Фотография Жака Вебера в роли графа Монте-Кристо
 Видео мини-сериал «Граф Монте-Кристо» (1979) на YouTube 

Телевизионные мини-сериалы Франции
Телевизионные мини-сериалы Канады
Телевизионные мини-сериалы 1979 года
Телесериалы Франции 1979 года
Телесериалы TF1
Телесериалы RTBF
Телесериалы SRG SSR
Телесериалы RTP
Телесериалы Bavaria Film
Мелодраматические телесериалы Франции
Мелодраматические телесериалы Канады
Историко-приключенческие фильмы
Телесериалы на французском языке
Фильмы Дени де Ла Пательера
Экранизации произведений Александра Дюма (отца)
Исторические телесериалы о XIX веке
Побег из тюрьмы в искусстве